Ю́рий Влади́мирович Шо́карев (род. 1942, Москва) — советский и российский историк-оружиевед, литератор. Популяризатор истории огнестрельного и холодного оружия. Кандидат исторических наук.

Псевдонимы: В. Ю. Сергеев.

Отец историка С. Ю. Шокарева.

Биография 

Родился в 1942 году в Москве.

В 1966 окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1974 защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Производство в Туле охотничьего оружия».

В 1965—1994 годах работал в отделе оружия Государственного Исторического музея научным сотрудником, затем — заведующим отделом.

Многие годы занимался изучением истории огнестрельного и холодного оружия. За время работы в ГИМе собрал в нём одну из лучших в стране коллекций современного охотничьего западноевропейского и русского оружия.

Один из основателей созданной весной 1992 года Ассоциации историков-оружиеведов «Арсеналъ», председателем которой является с 1992 года.

С середины 1990-х годов посвятил себя журналистской и писательской деятельности. В 1995—1997 годах работал обозревателем в «Российской охотничьей газете», в 1998—2000 — шеф-редактором журнала «Магнум».

С 2001 года — заведующий оружейным отделом в «Охотничьей библиотечке» издательства «Эра».

Научные труды

Монографии 
 «Шедевры тульских оружейников» (1980)
 «Старинное оружие» (1992)
 «История винтовки и пистолета» (1993)
 «Большая энциклопедия оружия» (2008)
 «История оружия. Артиллерия» (2001) ISBN 5-17-005961-2, ISBN 5-271-02534-9
 «История оружия. Луки и Арбалеты» (2001, 2006) ISBN 978-5-271-01457-4, ISBN 5-17-004579-4, ISBN 5-271-01457-6
 
 «Военная энциклопедия» (2006)
 «Русское охотничье оружие. Мастера и фирмы» (2005) ISBN 5-87624-055-9

Статьи 
Автор многочисленных публикаций в охотничьих изданиях.
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Тульские оружейники // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 2, 1977. стр.24-25
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Согнутые тетивой // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1979. стр.34-35 [о применении луков и арбалетов на охоте]
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Знаменитые ружья. Ивашенцов // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1982. стр.29-30
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Знаменитые ружья. Алешкин // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1983. стр.49
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Промысловые нарезные шомполки в Историческом музее // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 3, 1983. стр.31
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Знаменитые ружья. Лефоше // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1983. стр.30-31
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Два ружья мастера Ильина // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 6, 1984. стр.33
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Отечественные оружейники. Мастер Панов // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 9, 1985. (3-я стр. обложки)
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Загадочное ружьё // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1986. стр.26-27
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Отечественные оружейники. Мастер Вишневский // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5, 1987. стр.28-29
 канд. ист. н. Ю. Шокарев. Отечественные оружейники. Мастер Гонно // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 9, 1988. стр.29
 Магазинные кремнёвки // Охота и рыбалка. XXI век. № 91 от 1 ноября 2010 г.

Примечания

Ссылки 
 Издательство охотничьей литературы «ЭРА» — Альманах «Охотничьи просторы»: ШОКАРЕВ Юрий Владимирович
 Кто есть Кто в русской охоте (1766—2003 гг.): Библиографический справочник

Историки России
Писатели России по алфавиту
Журналисты России
Популяризаторы науки
Выпускники исторического факультета МГУ
Историки оружия
Сотрудники Государственного исторического музея